Fußfessel steht für:

 Fußfessel (Nutztierhaltung), Kennzeichnung bei Nutztieren
 elektronische Fußfessel, Aufenthaltsüberwachung einer Person
 Fußschellen zur Fixierung der Füße

Siehe auch:

 Fußkette